Penha de França (Salamanca) — montanha na província de Salamanca, Espanha
 Nossa Senhora da Penha de França — culto mariano originado na montanha homónima
 Penha de França (Lisboa) — freguesia da cidade de Lisboa, Portugal
 Penha (São Paulo) — bairro da cidade de São Paulo, Brasil
 Penha de França (Goa) — vila de Goa, Índia
 Estação Penha de França — futura estação do metrô de São Paulo

Desambiguações de topônimos